1-й мемориал Асталоша проходил в 1958 г. в венгерском городе Балатонфюред.

В соревновании участвовали 12 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Румынии, Болгарии, Югославии, ГДР, Польши и Италии.

1-е место занял молодой венгерский шахматист Л. Портиш. Это был его первый успех в международном турнире. Для достижения такого результата ему в последнем туре потребовалось обыграть черными лидировавшего на тот момент советского гроссмейстера А. К. Толуша.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1958 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1958 году